Abierto Zapopan 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Abierto Zapopan rozgrywany w dniach 8–14 marca 2021 roku w Guadalajarze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 235 238 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Meksyku